El Torneig d'Halle 2014, oficialment conegut com a Gerry Weber Open 2014 és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 de juny de 2014 al Gerry Weber Stadion de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

El tennista suís Roger Federer va guanyar aquest títol per setena ocasió i el 79è de la seva carrera. A més, estigué a punt de fer doblet, ja que fou finalista en categoria de dobles.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014